Всеволод Сергеевич Чельцо́в (1902 — ?) — советский учёный в области научной фотографии, химии фотографических процессов и технологии кинофотоматериалов. Лауреат Сталинской премии третьей степени (1950).

Биография 
Родился а. В 1924 году окончил МГУ имени М. В. Ломоносова. В 1930—1966 годы работал в НИКФИ. С 1966 года — в НИИ химико-фотографической промышленности. Его работы посвящены исследованию основ синтеза фотографических эмульсий, цветного проявления, а также разработке технологии цветных кинофотоматериалов. Автор многих научных работ и изобретений.

Награды и премии 
 орден Трудового Красного Знамени (1948) — за достигнутые успехи в деле развития и усовершенствования цветной кинематографии.
 Сталинская премия третьей степени (1950) — за разработку нового типа фотоматериалов.

Научные работы 
 Цветная фотография на трёхслойных светочувствительных материалах, М., 1949 (с А. Н. Иорданским и др.)
 Цвет в кино, М., 1950 (с А. Н. Иорданским)
 Цветное проявление трёхслойных светочувствительных материалов, М., 1958 (с С. А. Бонгардом)
 Цветное фотографирование, М., 1971 (с А. Симоновым и В. Хоменко)

Литература 
 Кинословарь в 2-х томах, М., «Советская энциклопедия», 1966—1970

Примечания 

Учёные СССР
Выпускники физико-математического факультета МГУ (после 1917)